Schiwkow ist der Familienname folgender Personen:

 Christo Schiwkow (* 1975), bulgarischer Schauspieler
 Schiwko Schiwkow (1915–2000), bulgarischer Politiker
 Todor Schiwkow (1911–1998), bulgarischer Politiker (BKP), Staatsratsvorsitzender 1971 bis 1989